Дивізія А 1939-40 — 28-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Венус (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуби ЧАМ Тімішоара та Карпати (Бая-Маре) був виключені з Дивізії А.
2. Після закінчення сезону клуб АМЕФ (Арад) був розпущений.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1939-40
Румунія
Румунія
1939 у румунському спорті
1940 у румунському спорті